Перша ліга — київський чемпіонат з гри Що? Де? Коли?, другий після Вищої ліги. Проводиться Київським клубом знавців.

Регламент 

Підсумки Чемпіонату Києва у Першій лізі підбиваються після закінчення 5 етапів, кожен з яких складається з 3 турів по 15 питань. Команди посідають місця згідно з очками, набраними у кожному турі, розрахованими за «формулою Філановського», за якою результат команди помножується на коефіцієнт складності туру. При підрахунку підсумків результати 3-х найгірших турів кожної команди не враховуються.

Команди, що посіли перше і друге місця у Чемпіонаті Києва у Першій лізі, отримують право брати участь у турнірі Вищої ліги наступного сезону. Команди, що посіли третє і четверте місця у Чемпіонаті Києва у Першій лізі, беруть участь у Перехідному турнірі за право грати у Вищій лізі наступного сезону. Титул Чемпіона Києва у Першій лізі не розігрується. За підсумками усіх етапів Першої ліги визначається команда — Переможець Першої ліги.

Історія 

Нижче наводяться результати верхніх частин турнірних таблиць Першої ліги Києва у 2003—2009 роках.

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

Посилання 
 Регламент проведения Чемпионата Киева по игре «Что? Где? Когда?»
 Чемпионат Киева по ЧГК. Итоги 2003
 Чемпионат Киева по ЧГК. Итоги 2004
 Чемпионат Киева по ЧГК. Итоги 2005
 Чемпионат Киева по ЧГК. Итоги 2007
 Чемпионат Киева по ЧГК. Итоги 2008
 Чемпионат Киева по ЧГК. Итоги 2009
Що? Де? Коли?